Краснухин — русская фамилия; имеет женскую форму Краснухина.
 Краснухин, Александр Михайлович (1908—1982) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942).
 Краснухин, Алексей Григорьевич (1921—1960) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.